Аба́н ибн Абду-ль-Хами́д аль-Ла́хики (; ок. ,  — ок. , неизв.) — арабский поэт. Также известный как ар-Ракаши.

Биография 
Его полное имя: Абан ибн Абду-ль-Хамид аль-Лахики ар-Ракаши. Родился в Басре в персидской семье, был родом из Фаса. Его предок Лахик ибн Уфайр был передатчиком хадисов (рави) и маула племени Бану Ракаш.

По его собственным словам, он был среднего роста, с красивым лицом и гладкой бородой. Обучался культуре, математике, грамматике, риторике, литературе и другим наукам. Его земляк, Джахиз, высоко ценил его прозорливость, которая отличала его от кучки интеллигентов в Басре, с которой он связался. Эти связи и соперничество, вероятно, вызвали обвинения в еретических взглядах и манихействе
. По другим данным, он совершал молитвы, давал милостыню, читал Коран и хорошо знал исламское право (фикх). Истина лежит где-то между этими двумя крайностями; он говорил о себе: «Я не являюсь ни аскетом, ни бесстыдным развратником».

Около  года аль-Лахики переехал из Басры в Багдад. В Багдаде неизвестный провинциальный поэт стал придворным поэтом Бармакидов, которые покровительствовали литературе. Он заменил некоего Ахмада ибн Сайяра Джурджани в качестве официального арбитра поэтов при дворе Бармакидов.

Писал панегирики Бармакидам (Яхья, Фадль и Джафар) и Харуну ар-Рашиду. В некоторых стихах защищал Аббасидов против притязаний Алидов. Как было принято в его время, он обменивался памфлеты с другими арабскими поэтами. Писал сатиры против Абу Нуваса, называя его еретиком. Его враги обвиняли его, вероятно без доказательно, в манихействе.

Одним из самых важных его достижением было стихосложение в куплетах (муздавиди) народного фольклора индийского и персидского, а иногда и греческого происхождения: Калила ва-Димна, Билавхар ва-Юдасф, Синдбад, Маздак и романтические истории Ардашира и Ануширвана. За стихотворение Калила ва-Димна, в оригинале которой насчитывалось 14 тысяч строк, было написано менее чем за пять месяцев и помогло заработать Абану 10 тыс. динаров. Он писал также оригинальные стихи в форме муздавиди, такие как поэма по космологии и логике (Дад аль-Хулял) и один о посте и молитве. Многие члены его семьи, его сын Хамдан, например, были также известными поэтами.

Не известно, был ли Абан свидетелем трагического конца Джафара Бармаки (ум. ) или бесславной смерти Яхьи (). Если был, то странно, что он не оставил элегию о своих покровителях, либо сохранившиеся до наших дней источники являются неполными.

Примечания

Литература 

 
 
 Крымский А. Е. Абан Лахыкый, манихействующий поэт, М., 1913.
 Ṣūlī, al-Awrāq: aḵbār al-šoʿarāʾ, ed. H. Dunne, London and Cairo, 1934, pp. 1-73, is the richest source on Abān.
 Ebn Moʿtazz, Ṭabaqāt al-šoʿarāʾ, Cairo, 1956, pp. 202, 204, 241. Aḡānī 1 XX, pp. 73-78.
 Ebn ʿAbdallāh Rabbeh, al-ʿEqd al-farīd, Cairo, 1962, IV, p. 205. Taʾrīḵ Baḡdād VII, p. 44.
 K. A. Fariq, «The Poetry of Abān al-Lāhiqī,» JRAS 1952, pp. 46-59.
 I. Goldziher, Muh. Studien. — Т. 1. — С. 198; там же. — Т. 2. — С. 101.
 Brockelmann, GAL S. I, pp. 238-39.
 аль-Агани. — Т. 20. — С. 73-78.
 Джахшияри, Китаб аль-вузара валь-куттаб. Каир, 1938. — С. 192—259.
 аль-Хатиб, Тарих Багдад. — Т. 7. — С. 44.
 Ибн ан-Надим, Фихрист. — С. 119, 163.

Арабские поэты